São João Evangelista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João Evangelista (ort), Minas Gerais, 
 São João Evangelista (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar